Adami János – (1738 – 1821), jezsuita tanár, bölcsész.
Adami János –  (16–17. század), kolozsvári kereskedő, magyar költő.
Adami János – (17. század), magyar költő.
Adami János Jakab –  (1713 – 1792), evangélikus lelkész.